Kéris ou Keris peut désigner :
Georges Le Brun Keris, journaliste et homme politique
Chantal Le Brun Keris, traductrice et photographe

voir aussi 
 KERIS, Korea Education and Research Information System